La Compagnie des Taxi-Brousse est une société de production de films documentaires pour la télévision.

Elle a été fondée en mars 1991 par Arnaud Hantute, Karim Samaï et Laurent Mini, rejoint par Maurice Ribière en 1998.

Chaque année, elle produit une vingtaine d'heures de programmes, essentiellement de grands documentaires unitaires, des séries, des captations de spectacles vivants et des programmes courts de fiction. 

Elle travaille vec de grandes chaînes de télévisions françaises et étrangères, dont :Arte, France 2, France 3, France 5, RFO, RAI, Société Radio Canada, Canadian Broadcast Corporation, History Channel, Planète, BBC, Canal+, NHK, NOVA-WGBH, RTBF, SSR, ERT, Teleacnot, Télé-Québec, TVO-TFO, Discovery Channel, Orange Cinéma Série...

Nominée cinq fois au Prix du Producteur Français de Télévision de la Procirep, La Compagnie des Taxi-Brousse a reçu en 2003 le Prix du Jury.

Notes et références

Lien externe 
 

Société de production de documentaire
Entreprise fondée en 1991